Galleria (geslacht), geslacht van vlinders
 Galleria (Hamburg), winkelgalerij in Hamburg